Альмантас Казимирович Калинаускас (5 августа 1967, Капсукас, Литовская ССР, СССР) — советский литовский футболист. Мастер спорта СССР международного класса (1987).

Биография 
Начинал игровую карьеру в клубе 2-й лиги «Атлантас». В 1985 перешёл в «Жальгирис», где вплоть до 1987 года не получал шанса выйти в чемпионате.

Сезон 1987 года оказался для Калинаускаса наиболее успешным — он провел 13 игр чемпионата, выиграл с клубом Универсиаду и взял бронзовые медали чемпионата СССР.

Всего в высшей лиге (1987—1989) провел 22 игры, пропустил 18 мячей.

В 1990 году провел 18 игр в Балтийской лиге, после чего завершил активные выступления в футболе.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Европы 1984 (до 16 лет)
 Бронзовый призёр чемпионата СССР 1987 г.
 Чемпион Универсиады 1987 г.

Статистика выступлений 

 Прочие — Кубок Федерации Футбола СССР

Футболисты СССР
Футболисты Литвы
Игроки ФК «Атлантас»
Игроки ФК «Жальгирис»
Мастера спорта СССР международного класса